Агусти́н Игна́сио Орио́н (; 26 июня 1981, Рамос-Мехия, Аргентина) — аргентинский футболист, наиболее известный по выступлениям за «Сан-Лоренсо» и «Боку Хуниорс». Вице-чемпион мира 2014 и Кубка Америки 2007 в составе сборной Аргентины.

Биография 
Агустин Орион начал свою профессиональную карьеру в клубе «Сан-Лоренсо де Альмагро» в Буэнос-Айресе . В сезоне 2006/07 помог команде одержать победу в чемпионате Аргентины. В 2002 он выиграл с командой Южноамериканский Кубок .

9 декабря 2009 году перешёл в «Эстудиантес», чтобы заменить Мариано Андухара, который был продан в «Катанию».

В 2011 году «Эстудиантес» согласился продать Агустина в «Боку Хуниорс». Сумма перехода составила около 1,3 млн евро плюс в команду перешёл Кристиан Сельяй. С 2011 года считается одним из лучших вратарей в чемпионате Аргентины.

В сентябре 2011 года Алехандро Сабелья назначил Ориона основным вратарём на Кубок Рока. Там он сыграл оба матча против сборной Бразилии

Участник чемпионата мира 2014 года.

Награды 
  Чемпион Аргентины (3): Клаусура 2007, Апертура 2010, 2015
  Обладатель Кубка Аргентины (2): 2011/12, 2014/15
  Чемпион Чили (1): 2017
  Обладатель Суперкубка Чили (2): 2017, 2018
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2012
 Победитель Южноамериканского кубка (1): 2010
 Вице-чемпион мира (1): 2014
 Вице-чемпион Кубка Америки (1): 2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Эстудиантес»